Město oblastního významu je druh obce:

 Město oblastního významu (Rusko) – města oblastního významu v Rusku
 Město oblastního významu (Ukrajina) – města oblastního významu na Ukrajině